Дойз-Ирманс () — в переводе на русский язык «Два брата»:

 Дойз-Ирманс — гора в окрестностях Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Дойз-Ирманс — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.
 Дойз-Ирманс — мыс в окрестностях Рио-де-Жанейро, Бразилия.

См. также 
 Дойз-Ирманс-дас-Мисойнс
 Дойз-Ирманс-ду-Бурити
 Дойз-Ирманс-ду-Токантинс
 Два Брата